Francisco Fernando Carlos Luis José María de Austria o de Habsburgo-Este (; Graz, Ducado de Estiria, 18 de diciembre de 1863-Sarajevo, Provincia imperial de Bosnia y Herzegovina, 28 de junio de 1914) fue archiduque de Austria, príncipe imperial de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemia desde 1896 hasta su muerte y el heredero al trono austrohúngaro. Su asesinato en Sarajevo precipitó la declaración de guerra de Austria contra Serbia, que a su vez desencadenó la Primera Guerra Mundial.

Nacimiento y primeros años 
Francisco Fernando nació en Graz, Austria, hijo mayor del archiduque Carlos Luis de Austria (hermano del emperador Francisco José) y de su segunda esposa, la princesa María Anunciada de las Dos Sicilias. Cuando solo tenía doce años murió su primo, Francisco V de Módena, y nombró a Francisco Fernando su heredero a condición de que añadiera el apellido De Este al propio. Francisco Fernando se convirtió entonces en uno de los hombres más ricos de Austria.

Cuando nació, había motivo para creer que llegaría a ser el heredero del trono  austrohúngaro. Se le proporcionó la estricta educación que era normal en un Archiduque con énfasis en el aprendizaje de la historia y en la formación de un carácter moral. Desde 1865 hasta 1876 su tutor fue el historiador Onno Klopp. En 1877 Francisco Fernando entró en el ejército, y en 1899 era ya general de caballería.

De joven, Francisco Fernando desarrolló tres grandes pasiones: la caza, viajar y hacer zapatos. Se calcula que cazó más de cinco mil ciervos a lo largo de su vida. En 1883, visitó Italia por primera vez para ver las propiedades que le había dejado el duque Francisco V de Módena. En 1885 viajó a Egipto, Palestina, Siria y Turquía, y en 1889 a Alemania.

En 1889, la vida de Francisco Fernando cambió radicalmente. Su primo, el príncipe heredero Rodolfo, se suicidó en su pabellón de caza en Mayerling, dejando al padre de Francisco Fernando, el archiduque Carlos Luis, como el primero en la línea de sucesión

Viajes 
A pesar de esta carga, logró encontrar tiempo para viajes y actividades personales, como su circunnavegación del mundo entre 1892 y 1893. Después de visitar India, pasó un tiempo cazando canguros y emúes en Australia en 1893, luego viajó a Nouméa, Nuevas Hébridas, Islas Salomón, Nueva Guinea, Sarawak, Hong Kong y Japón. Después de navegar a través del Pacífico en el RMS Empress of China desde Yokohama a Vancouver cruzó los Estados Unidos y regresó a Europa.

El archiduque y su esposa visitaron Inglaterra en el otoño de 1913, pasando una semana con Jorge V y la reina María en el castillo de Windsor antes de quedarse otra semana con el duque de Portland en Welbeck Abbey, Nottinghamshire, donde llegaron el 22 de noviembre. Asistió a un servicio en la iglesia católica local en Worksop y el duque y el archiduque fueron a disparar en la finca Welbeck cuando, según las memorias del duque, Hombres, mujeres y cosas:

"Uno de los cargadores se cayó. Esto provocó la descarga de los dos cañones del arma que llevaba, y el disparo pasó a unos pocos metros del archiduque y de mí. A menudo me he preguntado si la Gran Guerra podría no haberse evitado, o al menos pospuesto, si el archiduque hubiera encontrado su muerte allí y no en Sarajevo al año siguiente."

Franz Ferdinand tenía una afición por la caza de trofeos que era excesiva incluso para los estándares de la nobleza europea de esta época. En sus diarios hizo un seguimiento de aproximadamente 300.000 piezas de caza, 5000 de las cuales eran ciervos. Alrededor de 100.000 trofeos estaban en exhibición en su castillo bohemio en Konopiště que también rellenó con varias antigüedades, su otra gran pasión.

Carrera militar 
Francisco Fernando, como la mayoría de los hombres en la línea gobernante de los Habsburgo, ingresó al ejército austrohúngaro a una edad temprana. Fue ascendido frecuente y rápidamente, dado el rango de teniente a los catorce años, capitán a los veintidós, coronel a los veintisiete años y mayor general a los treinta y uno. Aunque nunca recibió capacitación formal del personal, se lo consideró elegible para el comando y en un momento dirigió brevemente el noveno regimiento húsar principalmente húngaro. En 1898 se le asignó una comisión "a disposición especial de Su Majestad" para realizar investigaciones sobre todos los aspectos de los servicios militares y se ordenó a las agencias militares que compartieran sus documentos con él.

También ocupó filas honorarias en la Armada Austrohúngara y recibió el rango de Almirante al cierre de las maniobras navales Austrohúngaras en septiembre de 1902.

Franz Ferdinand ejerció influencia sobre las fuerzas armadas incluso cuando no tenía un comando específico a través de una cancillería militar que produjo y recibió documentos y documentos sobre asuntos militares. Este fue dirigido por Alexander Brosch von Aarenau y eventualmente empleó a un personal de dieciséis. Su autoridad se reforzó en 1907 cuando se aseguró el retiro del confidente del Emperador Friedrich von Beck-Rzikowsky como Jefe del Estado Mayor. El sucesor de Beck, Franz Conrad von Hötzendorf, fue seleccionado personalmente por Franz Ferdinand.

En 1913, Franz, como presunto heredero del anciano emperador, había sido nombrado inspector general de todas las fuerzas armadas de Austria-Hungría (Generalinspektor der gesamten bewaffneten Macht), un puesto superior al que anteriormente ocupaba el archiduque Albrecht y que incluía el presunto mando en tiempo de guerra.

Matrimonio y familia 
Hacia 1894, Francisco Fernando conoció a la condesa Sofía Chotek en un baile en Praga. Para contraer matrimonio con un miembro de la dinastía Habsburgo, era requisito indispensable pertenecer a una de las dinastías que reinaban o habían reinado en el pasado en Europa. Los Chotek no cumplían esa condición, aunque su familia incluía entre sus antepasados a príncipes de Baden, Hohenzollern-Hechingen y Liechtenstein.

Sofía era dama de compañía de la archiduquesa Isabel, esposa del archiduque Federico de Austria, duque de Teschen. Francisco Fernando comenzó a visitar la villa del archiduque Federico en Bratislava. Sofía escribió a Francisco Fernando durante su convalecencia por tuberculosis cuando fue enviado a la isla de Lošinj en el Adriático. Mantuvieron su relación en secreto durante más de dos años.

La archiduquesa Isabel asumió que Francisco Fernando estaba enamorado de una de sus hijas. En 1898, sin embargo, dejó su reloj en uno de los campos de tenis de su casa. Ella abrió el reloj esperando descubrir por la fotografía de cuál de sus hijas se trataba; en su lugar, encontró la foto de Sofía, quien fue inmediatamente despedida.

Francisco Fernando rechazó la posibilidad de casarse con nadie más. El papa León XIII, el Zar Nicolás II de Rusia y el emperador alemán Guillermo II enviaron representaciones para hablar en favor de Francisco Fernando ante el emperador Francisco José, argumentando que un desacuerdo entre Francisco José y Francisco Fernando sería perturbador para la estabilidad de la monarquía.

Finalmente, en 1899, el emperador le permitió casarse con Sofía, a condición de que el matrimonio fuera morganático y que sus descendientes no tuvieran derechos sucesorios. Sofía no compartiría el rango de su esposo, ni su título, precedencia o privilegios; como tal, no aparecería normalmente en público a su lado.

La boda se celebró el 1 de julio de 1900, en Reichstadt (hoy Zákupy) en Bohemia. Francisco José no acudió, ni lo hizo ningún archiduque, incluidos los hermanos de Francisco Fernando. Los únicos miembros de la familia imperial que estaban presentes eran la madrastra de Francisco Fernando, María Teresa, y sus dos hijas. Después del matrimonio, Sofía recibió el título de Princesa de Hohenberg (Fürstin von Hohenberg) con el trato de Su Serena Alteza (Ihre Durchlaucht). En 1909, se le dio el más importante título de duquesa de Hohenberg (Herzogin von Hohenberg) con el tratamiento de Su Alteza (Ihre Hoheit). Esto incrementó considerablemente su estatus, pero aún estaba en el ceremonial de la corte por detrás de todas las archiduquesas. Cuando alguna ceremonia requería que la pareja apareciera con otros miembros de la realeza, Sofía era forzada a permanecer muy por debajo de la línea de importancia, separada de su marido.

Los hijos de Francisco Fernando fueron:
 Princesa Sofía María Francisca Antonia Ignacia Alberta de Hohenberg (1901-1990), casada con el conde Federico von Nostitz-Rieneck (1891-1973).
 Duque Maximiliano Carlos Francisco Miguel Humberto Antonio Ignacio José María de Hohenberg (1902-1962), casado con la condesa Isabel von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee (1904-1993).
 Príncipe Ernesto Alfonso Francisco Ignacio José María Antonio de Hohenberg (1904-1954), casado con María Teresa Wood (1910-1985)
 Un hijo no nato (1914).

Política del archiduque 
Durante la época en que fue sucesor al trono, Francisco Fernando se mostró partidario de la reforma del Estado para convertirlo casi en una federación. Temía que la dinastía no sobreviviera si no se realizaban urgentes reformas, tanto políticas como militares, y estaba convencido de la incapacidad de que el imperio sobreviviera a una guerra mayor si se desencadenaba antes de que él hubiese accedido al trono y llevado a cabo las reformas. En consecuencia, mientras vivió utilizó su influencia con el emperador para mantener una política exterior pacífica, como cuando evitó la participación austrohúngara en las guerras de los Balcanes en 1912 y 1913.

Asesinato 

El 28 de junio de 1914, aproximadamente a las 11 de la mañana, Francisco Fernando y su esposa fueron asesinados por Gavrilo Princip, en Sarajevo, capital de la provincia austro-húngara de Bosnia-Herzegovina. Este fue uno de los desencadenantes de la Primera Guerra Mundial.

Francisco Fernando estaba en una visita oficial en Bosnia. Era llevado en un automóvil para conocer la ciudad de Sarajevo. Hubo muchos intentos fallidos de dispararle por diferentes motivos. Inesperadamente, una bomba es arrojada por uno de los integrantes del grupo de la Joven Bosnia, quien se toma una píldora con cianuro y se tira al río. Fernando, al ver la bomba, la arroja inmediatamente hacia atrás y al explotar causa heridos. Precipitadamente, lo llevan al ayuntamiento de la ciudad. Suspende las reuniones oficiales y exige ser llevado al hospital donde se encontraban los heridos. Después de muchas maniobras, el chófer que conducía el automóvil se pierde. Casualmente, uno de los integrantes del grupo de la Joven Bosnia llamado Gavrilo Princip, que estaba en un café, lo ve; el automóvil al estar perdido retrocede y Princip se encontraba a escasos metros de Francisco Fernando. Saca su arma y dispara dos veces. Una bala hiere directamente a Francisco Fernando y la otra rebota hiriendo a Sofía, su esposa, quien estaba embarazada. Ambos mueren después de unos 20 minutos.

Es muy poco conocida su costumbre de llevar la ropa siempre impecablemente planchada y abotonada; hasta tal punto llevó este gusto por la pulcritud que se hacía coser la ropa durante los desfiles o paradas militares, para evitar que las solapas se abrieran con el viento. El día del atentado, el hecho de llevar la casaca cosida impidió que se le pudiese socorrer a tiempo, tapándole la herida de bala o deteniendo el flujo de sangre con un simple pañuelo, lo que originó una hemorragia abundante y la consiguiente muerte.

Inmediatamente encuentran a Princip y lo arrestan, al igual que a su compañero, ya que las ampollas de supuesto cianuro que les habrían entregado podrían no contenerlo o haberse estropeado.

Francisco Fernando fue enterrado con su esposa Sofía en el panteón de familia del Palacio de Artstetten, en la Baja Austria.

Princip, el asesino, murió en la cárcel el 28 de abril de 1918 a los 23 años de edad a causa de tuberculosis. Al jefe de su organización se le condenó a la pena de muerte, pero no a Princip por ser menor de edad.

Títulos, honores y nombramientos

Condecoraciones austrohúngaras

Condecoraciones extranjeras

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 Archiduque Francisco Fernando d'Este
 Ensayo sobre Francisco Fernando

Bibliografía 

 

Gobernantes de Austria
Políticos del Imperio austrohúngaro
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XX
Asesinatos en Bosnia
Personas de la Primera Guerra Mundial
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Políticos asesinados
Nobles de Hungría del siglo XIX
Nobles de Hungría del siglo XX
Orden de la Estrella de Rumania
Miembros de la Orden de la Jarretera
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Grandes cruces de la Orden militar de María Teresa
Grandes cruces de la Orden del Águila Blanca de Serbia
Bailíos grandes cruces de honor y devoción de la Orden de Malta
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Caballeros del collar de la Orden de Carlos III
Caballeros grandes cruces de honor de la Orden del Baño
Caballeros de la Orden de San Huberto
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Caballeros de primera clase de la Orden imperial de la Corona de Hierro
Caballeros grandes cruces de la Orden de San José
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)
Caballeros de primera clase de la Orden de Santa Ana
Caballeros de la Orden de San Alejandro Nevski
Caballeros de primera clase de la Orden de San Estanislao
Caballeros grandes cruces de la Orden del Baño
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Coroneles honorarios del Ejército Español
Príncipes de la Casa Imperial miembros de la Casa de los Señores de Austria
Casa de Austria-Este
Nacidos en Graz
Católicos de Austria
Asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria
Fallecidos en Sarajevo